Военное время — период, в течение которого два государства, группа государств, либо политические силы внутри одного государства (гражданская война) находятся в состоянии войны между собой.

Состояние войны возникает с момента её объявления высшим органом государственной власти либо с момента фактического начала военных действий.

Военное время, это особые условия жизни государства и общества, связанные с возникновением форс-мажорного обстоятельства — войны.

Каждое государство обязано выполнять свои функции по защите своих граждан от внешней угрозы. В свою очередь, для выполнения этих функций, законами всех стран предусмотрено расширение полномочий государства с одновременным ограничением гражданских прав и свобод граждан.

Военное время также следует отличать от военного положения — термина, который обозначает особый правовой режим государства, вводимый в условиях внешней агрессии или её угрозы.

Последствия объявления о начале войны

Юридические 
В соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обороне», в РФ состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооружённого нападения на Россию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров и обязательств Российской Федерации. С момента объявления состояния войны, ввода режима военного положения или фактического начала военных действий наступает военное время, которое истекает с момента объявления о прекращении военных действий, но не ранее их фактического прекращения.

Чрезвычайные меры, направленные на оборону страны, связанные с ограничением гражданских свобод предпринимаются всеми государствами. В годы Гражданской войны президент Авраам Линкольн временно отменил основополагающие гражданские права. То же самое сделал Вудро Вильсон после начала Первой мировой войны и Франклин Рузвельт в период Второй мировой войны.

Состояние войны влечёт за собой ряд правовых последствий: автоматическое прекращение дипломатических отношений между воюющими государствами, прекращение международных договоров и прочего. Иностранные граждане, находящиеся на территории одной воюющей стороны и являющиеся гражданами другой воюющей стороны, имеют риск подвергнуться интернированию со стороны местных властей или депортации на родину. В исключительных случаях, по ходатайству и специальному соглашению, возможен добровольный отказ гражданина от интернирования и дача согласия возвращения на родину (с условием, что тот в последующем не будет принимать участие в войне на другой враждующей стороне).

В военное время вступают в действие определённые уголовно-правовые акты, или части этих нормативных актов, повышающие и ужесточающие ответственность за отдельные преступления, некоторые из разновидностей правонарушений и преступлений мирного времени переходят в разряд более тяжких и, например, могут приравниваться к форме массовых беспорядков, мятежей, государственной измены и т.п. В то же время факт совершения преступления в военное время является квалифицирующим признаком отдельных составов воинских преступлений. Ужесточается дисциплинарная ответственность военнослужащих. Командир для прекращения нарушений дисциплины, либо в случае неповиновения получает дополнительные права вплоть до применения оружия.

Согласно ч. 3 ст. 331 УК РФ уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершённые в военное время, либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации военного времени.

В исключительно тяжёлой обстановке возможны изменения в уголовном судопроизводстве, либо полная отмена отдельных его стадий. Так в осажденном Ленинграде во время блокады действовало постановление органов местной власти, предписывающее органам охраны правопорядка расстреливать мародёров, грабителей и разбойников, задержанных на месте совершения преступления. Таким образом весь уголовный процесс ограничивался двумя стадиями — задержание и исполнение наказания, минуя предварительное расследование, судебное слушание, апелляционное и кассационное производства.

Экономические 

Экономические последствия военного времени характеризуются чрезмерными расходами государственного бюджета на оборонные нужды. Все ресурсы страны направляются на обеспечение потребностей вооружённых сил — армии, флота и авиации. В оборот запускаются золотовалютные резервы, расходование которых для государства крайне нежелательно. Как правило, эти меры ведут к всплеску гиперинфляции. Транспорт, в том числе железнодорожный и авиационный, меняет приоритет в пользу выполнения военно-экономических заказов в ущерб коммерческим и пассажирским перевозкам.

При военном положении, по умолчанию, устанавливается особый режим работы общественного транспорта, который в порядке случаев может ужесточаться вплоть до полной отмены свободного проезда на нём и установления пропускного режима для поездок. В этом случае, воспользоваться услугами общественного транспорта могут только те граждане, у которых при себе перед поездкой имеются документы удостоверяющие личность и, установленные в определённом порядке, прочие документы, дающие право воспользоваться проездом (например, маршрутный лист). Установление особого режима работы общественного транспорта, как правило, может предполагать частичную или полную отмену действия всех видов проездных билетов, а также транспортных и льготных карт, установленных перевозчиком или органами власти. Такая мера объясняется необходимостью снизить затраты на сервисное обслуживание транспортных средств с целью свести к минимуму нецелевое пользование гражданами общественным транспортом в этот период времени.

Банки получают право замораживать вклады, а в последующем эти активы могут подлежать реквизиции для военного пользования. Воюющие государства, в рамках выполнения своих и союзнических обязательств, вводят санкции против другой воюющей стороны, а также полностью разрывают все торговые отношения и связи.

Социальные 

Социальные последствия военного времени характеризуются, прежде всего, существенным ухудшением уровня жизни населения. Перевод экономики на выполнение военных нужд требует максимальной концентрации экономического потенциала в военном секторе, что влечёт за собой отток средств из социальной сферы общества. В условиях крайней необходимости, при отсутствии возможности обеспечить товарно-денежный оборот, продовольственная система может перейти на карточную основу со строгим нормированным отпуском продуктов на одного человека.

Наступление военного времени автоматически означает объявление частичной или общей мобилизации граждан на военную службу и наложение трудовой обязанности на граждан трудоспособного возраста (обычно в возрасте от 14 до 60-65 лет для женщин и мужчин соответственно). Трудовая обязанность может закрепляться как обязательная законодательная норма, затрагивающая практически все категории граждан, включая школьников и студентов ссузов и вузов. Под неё также попадают и те граждане, которые по состоянию здоровья или из-за пацифистских убеждений не были призваны на военную службу, но подлежат обязательному привлечению к работам для нужд обороны либо принудительному трудоустройству. Безработные граждане подлежат принудительному трудоустройству в порядке трудовой обязанности в первую очередь.

В период военного времени сильно ограничиваются или полностью запрещается проведение любых массовых мероприятий любой численности, запрещаются забастовки, протесты и митинги. Приостанавливаются либо отменяется проведение всех международных и национальных соревнований и первенств.

Вводится военная цензура, усиливается контроль и вносятся ограничения на обращаемую информацию во всех средствах массовых коммуникаций. Накладываются ограничения на работу и время вещания радио, телевидения, сайтов в сети Интернет, вводятся ограничения на свободу слова и свободу поиска информации. Любая передаваемая информация при помощи средств массовых коммуникации и общения может быть определена как сведения, заведомо составляющая информацию двойного назначения, распространение которой законодательством военного времени приравнивается к совершению государственной измены (либо к покушению, если это деяние не привело к тяжким последствиям). В зависимости от страны или региона, работа некоторых средств коммуникаций может быть прекращена полностью или целиком выведена из гражданского оборота с целью недопущения распространения провокаций извне.

Примечания

Ссылки 
 Понятие Военного Времени
 Железные дороги в военное время
 Специфика юридической ответственности военнослужащих в военное время
 Деятельность Красного Креста в военное время
 Права гражданина Израиля в военное время
 Состояние войны
 Полномочия Президента США в военное время
 Уголовный Кодекс Российской Федерации.
 Федеральный закон «Об Обороне».

Военная наука
Военное право
Международное право
Правила ведения войны
Война